Kala kan syfta på:

 Kala (hinduismen) – en av Shivas gestalter, se Shiva#Epitet
 Kala (musikalbum) – ett musikalbum av artisten M.I.A.

Geografi

Azerbajdzjan 

 Qala (ort i Azerbajdzjan), Baku,

Indonesien 

 Desa Kala, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Malta 

 Il-Qala, ort, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar